Серге́й Хова́нский: 
 Хованский, Сергей Александрович (1883—1941) — князь, российский и советский генеалог, один из основателей архивного дела Самарской губернии.
Хованский, Сергей Владимирович (род. 1977) — российский гребец-байдарочник.
 Хованский, Сергей Николаевич (1767—1817) — князь, российский государственный деятель.